Mowden – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Durham
 Mowden – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Essex